Национальный открытый институт России:

 Национальный открытый институт России (Санкт-Петербург)
 Национальный открытый институт России (Рязань)